Honduras – stato dell'America centrale
Golfo dell'Honduras – golfo dell'America centrale
Honduras Britannico – già colonia britannica (ora indipendente col nome di Belize)